Обсерватория может означать:

 Обсерватория — сооружение, используемое для наблюдения и слежения за различными объектами и явлениями на Земле и в космосе.
 Обсерватория — мыс на Северном острове архипелага Новая Земля.
 Обсерватория — остановочный пункт в посёлке Октябрьский Зеленодольского района Республики Татарстан.